Henrik Horn kan syfta på:

Henrik Klasson (Horn) (1512-1595)
Henrik Horn (1578-1618)
Henrik Horn (1618-1693)
Henrik Reinhold Horn (1783–1853)